Miejscowości w Polsce
 Siadło Dolne
 Siadło Górne
 Jezioro w Polsce
 Siadło